Taznatit peut faire référence à:
 Langues zénètes.
 Nom générique pour le Gourara et/ou le Touat.